Polenta steht für:
 Polenta, ein italienisches Nationalgericht
 Polenta, Ortsteil der Gemeinde Bertinoro, Provinz Forlì-Cesena, Italien

Polenta ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Polenta (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Francesca da Polenta († 1283/1286), Zeitgenossin Dante Alighieris; fand Eingang in dessen Göttliche Komödie, siehe Francesca da Rimini (Adlige)
 Guido Novello da Polenta († 1323) Herrscher in Ravenna und Dichter
 Guido da Polenta († 1310)

Siehe auch:
 Polente
 Pol·lèntia